Беломе́р-Геуві́ль, Беломер-Ґеувіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 32 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 338 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 808,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Беломер-Геувіль на сайті французького Національного інституту географії
 Беломер-Геувіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беломер-Геувіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар